Köninger ist der Familienname folgender Personen:

 Dominik Köninger, deutscher Opernsänger
 Joachim Köninger (* 1956), deutscher Unterwasserarchäologe und Publizist
 Walter Köninger (* 1937), deutscher Sänger